Karl Martin Menten – radioastronomo tedesco
 Maud Menten – scienziata, fisica e chimica canadese
 Milan Menten – ciclista su strada belga
 Pieter Menten – criminale di guerra, imprenditore e collezionista d'arte olandese